Eldar Əliyev (1936–1984) szovjet-azeri színész
 Eldar Əliyev (1957) azeri koreográfus, balettmester
 Eldar Əliyev (1964) azeri botanikus
 Eldar Əliyev (1971–2020) azeri operaénekes (basszus)